Tülle steht für: 
 Tülle (Ausguss), Ausguss an Gefäßen
 Tülle (Werkzeug), rohrförmiges Teil eines Werkzeugs, in dem ein Stiel befestigt werden kann
 Tülle, festes Endstück bei einem Spritzbeutel
 Tülle, weiches Endstück an einem Nasensauger

Siehe auch:
 Tulle
 Tüll
 Tull